Kateřina Burgundská (1378 – 26. ledna 1425, Dijon) byla rakouská vévodkyně a tyrolská hraběnka.

Život 
Kateřina byla třetím potomkem burgundského hraběte Filipa Statečného a Markéty Flanderské. Dne 15. srpna 1393 byla patnáctiletá Kateřina provdána za rakouského vévodu Leopolda IV., kterému bylo v té době dvaadvacet let. Bezdětné manželství trvalo celých osmnáct let, až do Leopoldovy smrti. Oba manželé byli svými současníky popisováni jako mimořádné obtloustlý pár a Leopoldovi byla jeho tloušťka pravděpodobně osudná. Ovdovělá Kateřina se roku 1414 znovu provdala. Vyvoleným se stal Maxmilián Smassmann z Rappoltsteinu. Zemřela o jedenáct let později a je pohřbena v nekropoli Burgundských v Champmolu.

Vývod z předků

Odkazy

Literatura

Externí odkazy 
 
 Kateřina Burgundská na stránkách Person-informatik

Kateřina Burgundská
Rakouské vévodkyně
Tyrolské hraběnky
Pohřbení v kartouze v Champmolu
Narození v roce 1378
Úmrtí 26. ledna
Úmrtí v roce 1425
Ženy